Троеку́ровы — княжеский род, Рюриковичи, из числа князей Ярославских, владевший вотчинами между Ярославлем и Костромой, в окрестностях села Бурмакина. 

Род внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (26 февраля 1682) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись князей Троекуровых.

Происхождение и история рода 
Потомок Рюрика в XX колене князь Михаил Львович, по прозвищу Троекур, был родоначальником князей Троекуровых. Старший сын его, князь Иван Михайлович Троекуров († 1564), был боярином, так же как и один из внуков — князь Фёдор Михайлович († 1597); сын последнего, князь Иван († 1621), внук, князь Борис Иванович († 1674), и правнук, князь Иван Борисович, начальник Стрелецкого приказа (с 1689), также были боярами. Иван Фёдорович женат был на сестре патриарха Филарета, Анне Никитичне, а князь Иван Борисович женат на Анастасии Фёдоровне Лопухиной, сестре царицы Евдокии Федоровны, отсюда близкое родство с царской фамилией.

Сын князя Ивана Борисовича — князь Фёдор, стольник и спальник царя Петра, пользовавшийся особым его расположением, убит под Азовом в 1695 г. Царь лично приезжал на его похороны в Ярославский Спасский монастырь. В соборе сохранилась могильная плита Троекурова.

Род князей Троекуровых пресёкся (1740), в связи со смертью князя Алексея Ивановича. Их фамилия осталась в названиях некоторых принадлежавших им сёл и кладбища.

В письме от мая 1916 г. Б. Штюрмер сообщил гофмейстеру Владимиру Борисовичу Лыщинскому (Łyszczyński) о том, что ему высочайше разрешено именоваться Лыщинским-Троекуровым с приобретением княжеского титула. Однако соответствующего указа императором издано не было.

Описание герба 
Герб князей Троекуровых: в серебряном поле стоящий чёрный медведь с золотой секирой на плече. Щит покрыт княжеской мантией и российской княжеской шапкой (герб княжества Ярославского).

Известные представители

См. также 

Дубровский (роман).
Дубровский (фильм 1936).
 Дубровский (фильм 2014).
Палаты Троекуровых.
 Троекуровское кладбище

Примечания

Литература 
 
 
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Троекуровы. стр. 294-296.
М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Троекуровы. стр. 324-330. Князья Тюменские-Троекуровы. стр. 196, 330-332.
Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Троекуровы. стр. 11, 48. 164. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Ссылки 
 Было ли Троекурово владение Рюриковых.

Дворянские роды, на гербах которых изображены медведи